Мардеев:
 Мардеев, Айрат Ильгизарович (род. 1987) — российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер».
 Мардеев, Ильгизар Азатович (1958—2014) — российский автогонщик команды «КАМАЗ-мастер», отец Айрата Мардеева.
 Мардеев, Хузий Шаймарданович (1895—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.